Оле́нье:

Населённые пункты 
 Оленье — село в Дубовском районе Волгоградской области
 Оленье — село Олений в Артёмовском городском округе Приморского края с 2002 по 2011

Озёра 
 Оленье — озеро в Калининградской области

См. также 
 Оленье озеро — озеро в Канаде
 Оленья

Примечания